Martim Francisco Ribeiro de Andrada (1775-1844) – naturalista e politico brasiliano
 Martim Francisco Ribeiro de Andrada (1825-1886) – politico brasiliano; figlio del precedente
 Martim Francisco Ribeiro de Andrada (1853-1927) – avvocato, scrittore e politico brasiliano; figlio del precedente
 Martim Francisco Ribeiro de Andrada (1928-1982) – allenatore di calcio brasiliano